Любов Олексіївна Барабаш (нар. 1949) – педагог, вчитель-методист, заслужений працівник освіти України

Біографія 
Л. О. Барабаш народилася 20 серпня 1949 року в смт. Кодима Одеської області.

В 1973 році закінчила фізико-математичний факультет Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського.

Працювала вчителем математики Лабушненської середньої школи Одеської області.

В 1976 – 1984 роках була вчителем математики одеської середньої школи № 5, в 1984 – 1992 роках – заступником директора з навчально-виховної роботі одеської середньої школи № 76.

В 1992 року перейшла  на посаду заступника директора з науково-методичної роботи одеської школи І –ІІІ ступенів № 74, яка в 1993 році була перетворена на лійцей (з 1997 року – Приморський ліцей).

Створила в ліцеї кафедру педагогічної майстерності.

Вчитель вищої категорі. Здобула звання "Вчитель-методист".

Нагороди 
 Почесне звання «Заслужений працівник освіти України»

 Знак «Відмінник освіти України»

Література 

 Барабаш Л. О.//Демченко Д. М., Савельєва Н. В., Фурсенко Л. І. Педагогічний Олімп Одещини. – Одеса: ОІУВ, 2008. – С. 20.
 Випускники Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: біографічний словник / В. М. Букач. – Ч. 2. – Одеса: ПНПУ, 2021. – С. 7. http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/13365/3/Bukach%20Valery%20Mykhailovych%20%282%29.pdf

Посилання 

Указ Президента України//https://www.president.gov.ua/documents/232006-3741  

Заслужені працівники освіти України
Відмінники освіти України
Випускники Одеського педагогічного університету
Педагоги Одеси
Вчителі-методисти
Вчителі Одещини